Постоянный представитель при ООН — глава постоянной дипломатической миссии своей страны при Организации Объединённых Наций (ООН). Как правило, в самом высоком дипломатическом ранге назначаются в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Миссии страны и их постоянные представители при ООН могут быть и в дополнительных офисах ООН в Вене, Женеве и Найроби.

В англоязычных СМИ постоянных представителей при ООН также называют посол в ООН (). Это не совсем корректно, так как происходит смешение должности и ранга, но весьма распространено.

В состав дипломатической миссии может также входить заместитель постоянного представителя ().

См. Список текущих постоянных представителей при ООН.

Ссылки